Twardosz ist der Familienname folgender Personen: 

 Anna Twardosz (* 2001), polnische Skispringerin
 Paweł Twardosz (* 1998), polnischer Nordischer Kombinierer